Vonones I de Pàrtia, rei de Pàrtia (7dC -10 dC) i d'Armènia (13 dC -18 dC).
 Vonones II de Pàrtia, rei de Pàrtia dos mesos l'any 51